Фрідріх-Казимир — складене ім'я.

 Фрідріх Казимир Медікус
 Фрідріх-Казимир Кеттлер